Kremlin Cup 2018, właśc. VTB Kremlin Cup 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu Kremlin Cup rozgrywany w dniach 15–21 października 2018 roku w Moskwie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 936 435 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018 w Rosji
2018